Markulf steht für:

 Markulf (Heiliger) (490–558), fränkischer Abt und legendärer Wundertäter
 unbekannter Verfasser der Formelsammlung des Markulf

Siehe auch:
 Markolf